Александерссон () — шведське прізвище.

Відомі носії:
 Ніклас Александерссон (нар. 1971) — шведський футболіст.
 Хельмер Александерссон (1886—1927) — шведський композитор і скрипаль.